Stromboli: Una illa d'Itàlia.
 Stromboli terra di Dio: Una pel·lícula de Roberto Rossellini filmada a l'illa Stromboli